Dani García (ur. 1974) – hiszpański piłkarz grający na pozycji napastnika
 Dani García (ur. 1990) – hiszpański piłkarz grający na pozycji pomocnika